Ми́ргородський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Миргород Полтавської області.

 Миргородський провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Миргородський провулок — провулок у місті Кременчук Полтавської області.
 Миргородський провулок — провулок у місті Маріуполь Донецької області.
 Миргородський провулок — провулок у місті Полтава.

 Миргородський провулок — зниклий провулок у місті Київ, існував у місцевості Вітряні гори.

Провулки